Zanaco Football Club – zambijski klub piłkarski, grający obecnie w zambijskiej Premier League, mający siedzibę w mieście Lusaka, stolicy kraju. Swoje domowe mecze rozgrywa na stadionie Sunset Stadium, mogącym pomieścić 20 tysięcy widzów. Klub siedmiokrotnie zostawał mistrzem kraju i jeden raz zdobył Puchar Zambii.

Sukcesy 
 Premier League: 7
 2002, 2003, 2005, 2006, 2009, 2012, 2016
 Puchar Zambii: 1
 2002
 Challenge Cup: 3
 1987, 1988, 2006
 Coca Cola Cup: 2
 2001, 2004
 Tarcza Dobroczynności: 3
 2001, 2003, 2006

Występy w afrykańskich pucharach 
 Liga Mistrzów: 4 występy
 2003 - 1. runda
 2004 - 2. runda
 2006 - 1. runda
 2007 - 1. runda
 2010 - 1/8 finału
 2017 - faza grupowa
 Puchar CAF: 1 występ
 2001 - 1. runda
 Puchar Zdobywców Pucharów: 1 występ
 2002 - 1. runda

Zambijskie kluby piłkarskie
Sport w Lusace
Kluby piłkarskie założone w 1985